Grzegorz Guzik (ur. 20 sierpnia 1991 w Suchej Beskidzkiej) – polski biathlonista. Trzykrotny olimpijczyk (2014, 2018 i 2022). Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Kariera 
Pierwsze punkty pucharu IBU zdobył podczas zawodów we włoskiej miejscowości Martell w marcu 2014 roku. Największym sukcesem w dotychczasowej karierze zawodnika było zdobycie w 2016 roku brązowego medalu mistrzostw świata w mieszanym biegu sztafetowym w biathlonie na nartorolkach oraz piątego miejsca w rozgrywanych w Rumunii mistrzostwach świata w biathlonie na nartorolkach w 2015 roku.

5 stycznia 2017, jako pierwszy Polak po blisko 5 latach przerwy i siódmy reprezentant Polski w XXI wieku, zdobył punkty Pucharu Świata, zajmując 26. miejsce w biegu sprinterskim w Oberhofie.

Życie prywatne 
W dniu 5 lipca 2014 poślubił biathlonistkę, reprezentantkę Polski kpr. Krystynę Pałkę, która od tej pory używa nazwiska Guzik.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Junior

Junior młodszy

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów w letnim biathlonie

Mistrzostwa świata seniorów w letnim biathlonie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodnika w bazie IBU

Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Suchej Beskidzkiej
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)